Kolędy i piosenki świąteczne – solowy album polskiej wokalistki Krystyny Prońko zawierający kolędy oraz (w odróżnieniu od jej winylowego LP z kolędami z 1984) popularne piosenki związane ze świętami Bożego Narodzenia. 

Kolędy i piosenki świąteczne wydane zostały w 1999 przez należącą do wokalistki wytwórnię Power Music na płycie CD (P.M. PMCD 003) oraz kasecie magnetofonowej (P.M. PMCD 003). Pod tym samym tytułem ukazał się też singiel CD (PMS 4).

Muzycy 
 Krystyna Prońko – śpiew

Lista utworów

Bibliografia 
 CD Kolędy i piosenki świąteczne w bibliotekapiosenki.pl

Albumy Krystyny Prońko
Albumy kolędowe
Albumy muzyczne wydane w roku 1999